Людвиг Вреде (; 28 октября 1894 года — 1 января 1965 года) — австрийский фигурист выступавший в парном и одиночном катании.

В парном катании Людвиг Вреде первоначально выступал дуэтом с Хермой Сабо. Они выигрывали чемпионаты мира в 1925 и 1927 годах и завоевывали бронзу в 1926 году.

После того как Сабо приняла решение покинуть любительский спорт, Вреде начал выступать с Мелиттой Брюнер, с которой завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 1928 года. Кроме того, эта пара выигрывала два серебра и бронзу чемпионатов мира в период с 1928 по 1930 годы.

В мужском одиночном катании Вреде выигрывал серебряную медаль на чемпионате Европы 1924 года и бронзовые в 1929 году в мире и в Европе.

Спортивные достижения 

в одиночном катании

Пары 
(с Мелиттой Брюнер)

(с Хермой Сабо)

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1928 года
Родившиеся 28 октября
Родившиеся в 1894 году
Умершие 1 января
Умершие в 1965 году